Натуральне число 2072
 2072 рік до нашої ери
 2072 рік нашої ери